

Personnalités

Patronyme 
 Dafne Keen est une  actrice britannico-espagnole.
 Geoffrey Keen est un acteur britannique.
 Jérôme Keen est un acteur français. 
 Linda Keen est une mathématicienne américaine. 
 Malcolm Keen est un acteur britannique. 
 Trinko Keen est un pongiste originaire des Pays-Bas.

Pseudonyme 
 Keen'V est un chanteur français.

Animaux 

 La chauve-souris de Keen est une espèce de chauve-souris de la famille des Vespertilionidae.
 La souris de Keen est une espèce de rongeurs de la famille des Muridae.

Autres 

 Commander Keen est une série de jeux vidéo de type jeu de plate-forme.
 Keen Eddie est une série télévisée américaine en treize épisodes de 42 minutes.
 Keen Records est un label de musique américain.

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 
 

Homonymie de patronyme